Gruzja leży pomiędzy Morzem Czarnym, Rosją oraz Turcją, dzięki czemu kraj ten posiada istotne znaczenie strategiczne w regionie Kaukazu.

Przejawem pro-zachodniego kursu prowadzonego przez rząd gruziński jest umowa podpisana z Unią Europejską i członkostwo w Partnerstwie dla Pokoju.  

Gruzja jest członkiem ONZ, OBWE oraz Rada Europy.

Polityka zagraniczna Gruzji

Stosunki międzynarodowe Gruzji
Gruzja